Енс (град), град је у Аустрији
 Енс (река)
 Енс (језеро)

Партнерски градови